HMK steht als Abkürzung für:
 
 Hamburg Münchener Krankenkasse, eine ehemalige Ersatzkasse
 Heeresmusikkorps, frühere Einheiten der Bundeswehr
 Hilfsaktion Märtyrerkirche, eine Hilfsorganisation für verfolgte Christen
 Hyaline Membrankrankheit, siehe Acute Respiratory Distress Syndrome

Abkürzung